

Toponymie
 Ugoszcz est un village polonais situé dans la gmina de Miedzna dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie
 Ugoszcz est un village polonais situé dans la gmina de Brzuze dans le powiat de Rypin et en voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ugoszcz est un village polonais situé dans la gmina de Studzienice dans le powiat de Bytów et en voïvodie de Poméranie